Pedro I puede referirse a las siguientes personas:

Religión
San Pedro, primer Papa. (?-67)
Pedro I de Alejandría. Patriarca de Alejandría entre 300 y 311.
Pedro I, obispo de Palencia hacia 506.

Reyes de Brasil
Pedro I de Brasil y IV de Portugal, conocido como el Rey Soldado. (1798-1834)

Reyes en España
Pedro I de Aragón, rey de Aragón y de Navarra. (1070-1104)
Pedro I de Barcelona, más conocido como Pedro II, conocido como el Católico. (c. 1177-1213)
Pedro I de Valencia, más conocido como Pedro III el Grande de Aragón (1239-1285). 
Pedro I de Castilla, el Justiciero o el Cruel. (1334-1369)
Pedro I de Sicilia, más conocido como Pedro III el Grande de Aragón (1239-1285).

Resto de Europa
Pedro I de Portugal, el Justiciero. (1320-1367)
Pedro I de Rusia, el Grande. (1672-1725)
Pedro I de Constantinopla, emperador del Imperio Latino de Constantinopla. (?-1219)
Pedro I de Hungría. (1011-1059)
Pedro I de Serbia. Rey de Serbia y posteriormente de los serbios, croatas y eslovenos. (1844-1921)
Pedro I de Bulgaria. Zar de Bulgaria entre 927 y 969. (?-970)
Pedro I de Chipre. Rey de Chipre y titular de Jerusalén. (1328-1369)
Pedro I de Borbón. (1311-1356)
Pedro I conde de Cerdaña y Provenza. (1158-1181)
Pedro I de Bretaña. (c. 1190-1251)
Pedro I de Saboya, conde de Saboya entre 1060 y 1078.
Pedro I de Foix. (?-1071)
Pedro I de Oldenburgo. Duque de Oldemburgo entre 1823 y 1829.
Pedro I de Montenegro. Príncipe de Montenegro entre 1781 y 1830.